Amerikai Egyesült Államok
Bagley (Alabama)
Bagley (Iowa)
Bagley Township, Michigan
Bagley (Minnesota)
Bagley (Wisconsin)
Bagley (Oconto megye, Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Bagley (Shrewsbury), Anglia
Bagley (Shropshire), Anglia
Bagley (Somerset), Anglia
Bagley (West Yorkshire), Anglia
Bagley Brook, Shropshire, Anglia
Bagley Wood, Oxfordshire, Anglia